Kostelů zasvěcených svaté Kateřině Sienské je více:

 Kostel svaté Kateřiny Sienské (Třešť)

Související články 

 Kaple svaté Kateřiny Sienské a svatého Václava v Brně-Horních Heršpicích